Dans le monde du Buffyverse fictif établi par Buffy et Angel, un Démon est une forme de vie non humaine généralement mauvaise dû à son manque d'âme et de conscience.

La définition soulève des questions complexes. En général, la série utilise le terme de démon pour décrire n'importe quelle créature qui n'est pas un dieu, un robot, un humain non modifié, ou un animal terrestre standard. La catégorie démon inclut des espèces démoniaques venant aussi bien de la Terre que d'autres dimensions et pouvant être intelligentes ou pas, d'anciens humains ayant été parasités par divers processus (tels que les vampires, esprits démoniaques possédant un corps humain), des formes de vie ayant été créées ou modifiées dans un but spécifique (comme Adam), des individus d'origine indéterminée ou n'importe quel hybride entre ces catégories.

Plus de 200 espèces différentes de démons apparaissent dans les séries télévisées Buffy contre les vampires et Angel ainsi que dans les comics issus de ces séries. Bien que la plupart des démons aient des intentions mauvaises, ce n'est cependant pas une règle absolue. Des vampires ayant regagné leur âme tels qu'Angel et Spike ou des démons tels que Whistler (qui apparait dans l'épisode Acathla) ou Clement (ayant un rôle mineur mais récurrent dans les saisons 6 et 7 de Buffy) en sont de bons exemples.

Origines 
De nombreuses espèces de démons sont originaires de la Terre, et plus nombreuses encore sont celles provenant d'autres dimensions. Bien avant l'apparition de l'homme, la Terre était dominée par des démons pur-sang, les plus puissants d'entre eux sont connus comme les « Old Ones ». Bien que ceux-ci s'affrontent constamment entre eux, leur domination sur la Terre était absolue. Progressivement ils perdirent leur prise sur la réalité terrestre. Certains, comme Illyria, furent « tués » mais sans pour autant mourir au sens humain ; de nombreux autres démons furent enfermés dans le Deeper Well : un puits allant jusqu'au centre du monde. Ils continueront d'être craint pour leur capacité à déjouer la mort. D'autres encore s’échappèrent vers d'autres dimensions et devinrent incapables, ou dépourvus de volonté, de retourner sur Terre sous leur vraie forme. Parmi les plus connus, il y a Wolfram & Hart.

Bien que la Terre soit contrôlée à présent par les humains, les « Old Ones » ont laissé derrière eux beaucoup de descendants et de serviteurs. Ces démons-là, plus petits et moins puissants que leurs prédécesseurs, sont souvent le produit d'un croisement humain / démon ou tout autre animal mortel / démon. Certains de ces hybrides ont conservé la capacité de s'accoupler entre eux ou avec des humains. Leur nombre est indéterminé, ce qui rend le sujet de la reproduction démoniaque variée et complexe. Certaines espèces, comme les vampires ou les loup-garous se reproduisent en infectant les humains et en habitant ou utilisant leurs corps. D'autres les infectent pour la gestation de leurs petits. D'autres encore utilisent la reproduction sexuelle. Il en existe quelques-uns qui ont une reproduction asexuée. Les démons peuvent aussi être créés uniquement par d'autres entités : magiciens, « Old Ones », puissances supérieures ; et ceux-ci ne peuvent se reproduire seuls.

Peu de choses sont connues au sujet de l'histoire de l'évolution des démons d'autres dimensions. Certaines de ces dimensions sont connues comme d'importants foyers de populations démoniaques non-humaines. Mais certaines, comme Pylea, ont une large population d'humains indigènes.

Malgré leurs apparentes morphologies humanoïdes, beaucoup de démons réfutent leurs liens biologiques avec les humains. Ce qui semblerait être plus un point de vue idéologique que biologique.

Espèces 
Le nombre d'espèces démoniaques est très étendu. Plus de 200 d'entre eux sont apparus à l'écran ou dans les comics, et beaucoup d'autres espèces ou individus sont cités durant les dialogues. Leurs formes sont très variables, quoique majoritairement humanoïdes, d'autres ressemblent cependant à diverses formes animales, il y en a même certains qui n'ont aucune forme distincte. Les démons présentent des caractéristiques de mammifères ou de reptiles, parfois des deux.

Éthique 
La grande majorité des démons dans Buffy font preuve d'une nature maléfique et d'une inclination à provoquer la souffrance, le mal et la mort. « Le Juge », par exemple, prend plaisir et gagne en puissance en brûlant les êtres humains, et de nombreux démons tentent d'entrainer la fin du monde. D'autres font preuve de fortes prédispositions à la violence et un manque d'empathie les conduisant à effectuer leurs actes maléfiques, ou même de prédisposition biologique à faire du mal aux humains, pour se nourrir ou se reproduire. De plus, il y a un grand nombre de démons comme les « chiens de l'enfer » qui ne ressentent aucune sensation ou sentiment, étant uniquement des prédateurs.

La généralisation qui voudrait que les démons soient automatiquement maléfiques est constamment contredite dans les deux séries. Angel en est le premier exemple : vampires, esprits démoniaques possédant et contrôlant un corps humain sont considérés comme naturellement maléfiques mais Angel a retrouvé malgré lui son âme. De même il existe malgré tout de nombreux démons qui ont des traits et caractères humains.

L'exemple suivant de démon bon apparaît dans la seconde saison Buffy dans l'épisode Acathla avec le personnage de Whistler qui dit à Angel que tous les démons ne sont pas mauvais et qui l'aide à accepter sa nouvelle condition de vampire avec une âme et une sorte de mission. Cependant le Conseil des Observateurs refuse, à la fin de la saison trois, d'apporter l'aide que Buffy demande pour sauver Angel d'une flèche empoisonnée, se basant sur le fait que c'est un vampire et niant son humanité retrouvée. C'est aussi une des oppositions entre Buffy et Riley Finn qui considère que toute créature surnaturelle est mauvaise, jusqu'à l'épisode Un amour de pleine lune où il comprend après sa rencontre avec le loup-garou Oz que les démons peuvent être bons, et les humains mauvais. Il y a aussi Spike qui est d'abord un des grands méchants, puis voit son comportement modifié par une puce que l'Initiative lui implante dans le cerveau, le rendant ainsi incapable d'attaquer les êtres humains, et qui finit par devenir un héros en récupérant son âme et en sauvant le monde d'une apocalypse. Un dernier exemple est celui de Clément, un démon qui aide Buffy à entraîner les tueuses potentielles.

Angel comporte aussi de nombreux démons ou demi-démons qui ne sont pas naturellement maléfique. Durant la troisième saison, dans l'épisode Le Sens de la mission, un gang tue tous les démons qu'ils rencontrent, bons et maléfiques indifféremment. À la fin de la série, l'équipe d'Angel se compose majoritairement de démons : Angel, Spike, Lorne et Illyria, et non plus d'humains, qui ne sont que deux : Gunn et Wesley.